Mérikarê est le nom porté par deux pharaons de la Première Période intermédiaire égyptienne :

  () ;
  ().

Bibliographie 
 Wolfgang Kosack, Berliner Hefte zur ägyptischen Literatur 1 - 12: Teil . 1 - 6/ Teil . 7 - 12 (2 Bände). Paralleltexte in Hieroglyphen mit Einführungen und Übersetzung. Heft 8: Die Lehre für König Merikarê, Verlag Christoph Brunner, Basel 2015. .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité